Poppler, fictieve wezens uit de televisieserie Futurama die worden gegeten, te zien in de aflevering The Problem with Popplers
Poppler (software), een vrije computerbibliotheek voor het weergeven van PDF-bestanden